Kapellchen steht für:
 Schönstattkapellchen
 Kapellchen (Büderich), Meerbusch
 Stoffler Kapellchen, Düsseldorf
 Alt St. Maternus, Köln